Капуцинери је религиозни ред у Католичкој цркви, настао одвајањем од фрањевачког реда око 1552. године.

Оснивач овог реда, Матео ди Баси из Урбина тежио је да ред врати на ниво древне једноставности. Капуцинери носе исте капуљаче (кукуљ) као фрањевци, сандале и браду. У правилима издатим 1529. године посебно је наглашено сиромаштво и светачки живот. Основни ред из кога су потекли стављао је замерке на претерану строгост, али су они ипак задобијали популарност због изузетних проповеди и мисионарског рада. Због својих ставова постали су оружје противреформације. Иако је строгост реда временом мало попустила, и даље је остала већа него код фрањеваца. За разлику од фрањеваца који су се бавили науком, капуцинери су били људи конкретног деловања.

Види још 
 Католицизам

Референце

Спољашње везе 

Католички редови